Ashmeadiella () — род пчёл, включающий 60 видов из трибы Osmiini семейства Megachilidae.

Распространение 
Неарктика: США (56 видов), Канада (3), Мексика (36).

Описание 
Мелкие пчёлы длиной от 3,5 до 9,5 мм. Гнёзда в разнообразных местах: в древесине, в земле, под камнями. Вид Ashmeadiella opuntiae является специализированным опылителем кактусов (Cactaceae), и строит гнёзда в полостях стеблей Opuntia acanthocarpa. Род был назван в честь американского энтомолога Уильяма Харриса Эшмида (William Harris Ashmead, 1855—1908, Национальный музей естественной истории, Вашингтон, США).

Синонимия 
 Ashmeadiella (Corythochila) Michener, 1939
 Rhamphorhina Michener, 1939
 Titusella Cockerell, 1906

Список видов 
Известно около 60 видов и 6 подродов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 www.biolib.cz

Мегахилиды
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Роды пчёл